Enid o Enide – personaggio delle leggende arturiane
Enid – nome proprio di persona femminile
Enid – film per la televisione del 2009 sulla vita di Enid Blyton
Enid – singolo dei Barenaked Ladies, dall'album Gordon
Enid – città della Contea di Garfield, Oklahoma (Stati Uniti d'America)
13436 Enid – asteroide della fascia principale